Příjmení Eberle nosí více významných osobností:

 Jakub Eberle (1718–1783) – český sochař a řezbář
 Jan Eberle (* 1989) – český hokejista, syn Milana
 Jordan Eberle (* 1990) – kanadský hokejový útočník
 Milan Eberle  (* 1962) - český hokejista, otec Jana

Podobné příjmení 
 Eberl